Pseudorphnus är ett släkte av skalbaggar. Pseudorphnus ingår i familjen Orphnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Pseudorphnus